Dutreil est un patronyme d'origine française.

Le nom Dutreil est notamment porté par la famille Bernard-Dutreil, originaire de Mayenne.
 Nicolas Charles Bernard-Dutreil (né en 1746), député de la Loire-Inférieure au Corps législatif (Premier Empire)
 Jules Bernard-Dutreil (1804-1876), petit-fils du précédent, député puis un Sénateur de la Mayenne puis de la Sarthe (France) .
 Paul Bernard-Dutreil (1831-1902), fils du précédent, Sénateur de la Mayenne (France).
 Maurice Dutreil (1875-1940), fils du précédent, député de la Mayenne, Sous-secrétaire d'État aux Régions libérées en 1926. 
 Renaud Dutreil (né en 1960) est un homme politique français, ancien député et ancien ministre, qui a donné son nom à la Loi Dutreil.

Notes et références

Patronyme français